ICOM může označovat: 

 International Council of Museums, Mezinárodní rada muzeí
 ICOM transport, silniční dopravce v Jihlavě, vlastník skupiny dalších českých dopravců
 International Christian Outreach Ministry, humanitární organizace, s níž je spojen Salman Hasan
 Icom Inc. – výrobce radiotechniky se sídlem v Japonsku

Zkratky